Колумбийская квакша (Dendropsophus columbianus) — вид земноводных из семейства квакши. Эндемик Южной Америки: Колумбия (департаменты Каука, Киндио, Рисаральда, Валье-дель-Каука). Встречаются в мелких водоёмах в субтропических и тропических лесах на высотах от 950 до 2300 метров на западных и восточных склонах Кордильер. Вид был впервые описан в 1892 году немецким зоологом Оскаром Бётгером под первоначальным названием .

См. также 
 Dendropsophus acreanus

Примечания

Литература 
 Faivovich, J., C. F. B. Haddad, P. C. de A. Garcia, D. R. Frost, J. A. Campbell, and W. C. Wheeler. 2005. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: a phylogenetic analysis and taxonomic revision.  Bulletin of the American Museum of Natural History 294: 1-240.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.
Квакши
Животные, описанные в 1892 году
Земноводные Южной Америки
Эндемики Колумбии